Джіана Фарук  — єгипетська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Джіана Фарук  на сайті World Karate Federation.

єгипетські каратисти
єгипетські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020